Salavan kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Salavan (provins i Laos), 
 Saravane (provins), provinshuvudstad, Salavan, 

Robotskapade Laosförgreningar